Cass River ist der Name folgender Flüsse:

 Cass River (Lake Tekapo) im Mackenzie District, Neuseeland
 Cass River (Waimakariri River) im Selwyn District, Neuseeland
 Cass River (Shiawassee River) in Michigan, Vereinigte Staaten